Georges André (1876–1945) olimpiai bronzérmes francia curlingező, bobos
 Georges André (1889–1943) olimpiai ezüstérmes francia magasugró, futó

hasonló nevűek
 Georges-André Chevallaz (1915–2002) svájci politikus, elnök